CPNE3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 8-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 537 амінокислот, а молекулярна маса — 60 131.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, ядрі, мембрані, клітинних контактах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки